Gustaf Bergström är namnet på flera personer

 Gustaf Bergström (fotbollsspelare)
 Gustaf Bergström (godsägare)
 Gustaf Bergström (skådespelare)
 Gustaf Bergström (friidrottare)
 Gustaf Bergström (präst)
 Gustav Bergström (tecknare)